Vauxhall Astra – samochód produkowany przez Vauxhall Motors w latach 1979-1991 (odpowiednik samochodu Opel Kadett D i E)
 Vauxhall Astra – samochód produkowany przez Vauxhall Motors od 1991 roku (odpowiednik samochodu Opel Astra)

Astra